Selimow oder Selimov ist der Familienname folgender Personen:

Albert Schewketowitsch Selimow (* 1986), russischer Boxer
Alim Selimow (* 1983), weißrussischer Ringkämpfer
Nikolaus Selimov (* 1962), österreichischer Choreograf und Tanzpädagoge